Бразда:
 Бразда, Павел (1926—2017) — чешский художник.
 Бразда, Рудольф (1913—2011) — известен как последний узник нацистских концлагерей, осуждённый за гомосексуальность.
 Бразда — деревня близ г. Скопье.